Tétrahydrofurane, en chimie.
 Transactions à haute fréquence, ou Trading haute fréquence, en bourse.

Homonymie